Ciências
 Lócus de controle — teoria da psicologia
 Lócus (genética) — local fixo num cromossomo onde está localizado determinado gene ou marcador genético
 Lugar geométrico — conjunto de pontos de um plano que gozam de uma determinada propriedade

Outros usos
 Locus Award — prémio literário

Desambiguações de ciências